een belangrijke Afrikaanse taalgroep, zie Bantoetalen
 de sprekers van deze talen, zie Bantoevolken